Chełst peut désigner en Pologne :

 Chełst, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Chełst, village de la voïvodie de Mazovie